

Patronyme
 Halima Ben Haddou, (1954- ), est une écrivaine marocaine.
 Madjid Ben Haddou, (1975- ), est un footballeur algérien.
 Mohamed Ben Haddou, est un ambassadeur marocain à la cour anglaise du temps du roi Charles II.
 Ben Haddou, est un homme politique danois.
  Benhaddou el razi est un entrepreuneur franco Marocain.(1987-) née à Angers (Maine et Loire). Il crée son association de lutte contre la délinquance et pour la cohésion social en 2013 dans le but de réunir jeune de cité et population citadine .

Toponymie
 Aït-ben-Haddou est un ksar du Maroc inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.  

Homonymie
Homonymie de patronyme